Kamhornsbaggar (Rhipiphoridae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Laporte de Castelnau 1840. Enligt Catalogue of Life ingår kamhornsbaggar i överfamiljen Tenebrionoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhipiphoridae 3 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar